Улужай — топоним в Республике Алтай России.

 Улужай (в верховье Большой Улужай) — река, приток р. Кокса.
 Улужай — опустевший посёлок в Амурском сельском поселении Усть-Коксинского района.